Cena může být:

 cena – směnná hodnota nějakého statku či služby (ekonomický pojem)
 cena (ocenění) – společenská odměna, ocenění nějaké odborné nebo umělecké činnosti
 umělecká cena – například Cena Alfréda Radoka, Pulitzerova cena
 vědecká cena – například Nobelova cena
 cena (soutěž) – název umělecké nebo společenské soutěže či sportovního závodu, předmět výhry v nějaké soutěži
 sportovní závod
 Velká cena
 umělecká soutěž – například Velká cena Eurovize
 Cena (Star Trek) – epizoda třetí sezóny seriálu Star Trek: Nová generace

příjmení osob
 John Cena – americký wrestler a herec
 Robert Cena (1863–1945) – polský politik

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Cena“

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení